

Onomastica
Pantaleone – nome proprio di persona italiano maschile
 Pantaleone – cognome italiano

Persone
Nome
Pantaleone – monaco basiliano e mosaicista del XII secolo
Pantaleone di Bisceglie – martire e santo romano
Pantaleone d'India – re indo-greco 
Pantaleone di Nicomedia – medico, martire e santo greco antico
Cognome
Camillo Pantaleone – giornalista italiano
Michele Pantaleone – scrittore, giornalista e politico italiano

Varianti 
 Jacques Pantaléon di Troyes – (Papa Urbano IV) istitui' la festa del Corpus Domini, e riconobbe il miracolo di Bolsena

Pagine correlate
Pantaleoni